El municipio de Blowers (en inglés: Blowers Township) es un municipio ubicado en el condado de Otter Tail en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 321 habitantes y una densidad poblacional de 3,48 personas por km².

Geografía 
El municipio de Blowers se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.19 km², de la cual 92,06 km² corresponden a tierra firme y (0,14 %) 0,13 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 321 personas residiendo en el municipio de Blowers. La densidad de población era de 3,48 hab./km². De los 321 habitantes, el municipio de Blowers estaba compuesto por el 99,38 % blancos, el 0,31 % eran amerindios, el 0,31 % eran de otras razas. Del total de la población el 0,31 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Otter Tail